Панфи́лова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Панфилова, Анна Ивановна (род. 1977) — советская и российская спортсменка, чемпион мира по спортивной акробатике.
 Панфилова, Валентина Тихоновна — театральный деятель, заслуженный работник культуры РФ.
 Панфилова, Вера Константиновна (род. 1991) — российская актриса театра и кино.
 Панфилова, Елена Анатольевна (род. 1967) — директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия».
 Панфилова, Мария Ивановна (род. 1987) — украинская лыжница и биатлонистка.
 Панфилова, Тамара Васильевна (в замужестве Баландина; 1923—2010) — советская пловчиха и тренер по плаванию.